Пло́щадь Акаде́мика Кли́мова — площадь в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Находится на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улиц Кантемировская и Белоостровская.

История 
Площадь на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы была образована в 1950-е годы для улучшения транспортных связей, но долгое время оставалась безымянной и не соединялась с Петроградской стороной на другом берегу реки Большая Невка. Берега соединил Кантемировский мост, построенный в створе Кантемировской улицы в 1979-82 гг. и связавший ее с продолжением на Аптекарcком острове Большого проспекта Петроградской стороны проспектом Медиков. С пробивкой до соединения с Кантемировской улицей ее восточного продолжения -  проспекта Маршала Блюхера площадь и улицы стали связующим звеном между Петроградским районом на левом берегу Большой Невки и далее Васильевским островом, Приморским (в 1980-е годы Ждановским) районом 
по Белоостровской улице через микрорайон станции метро Черная речка, Выборгским районом по Большому Сампсониевскому проспекту (тогда проспекту Карла Маркса) и через Кантемировскую улицу с другими большими жилыми массивами - Гражданкой через Кушелевскую дорогу, Пискарёвкой и Охтой в Калининском и Красногвардейском районах города. Кроме автомобильного и автобусного через площадь появилось троллейбусное движение.

30 октября 2001 года площадь получила современное название площадь Академика Климова в честь академика, главного конструктора авиационных двигателей В. Я. Климова, чьё имя ныне носит завод, находившийся на площади.

Транспорт 
Ближайшей к площади станцией метро является «Лесная», расстояние от которой до площади составляет около 500 метров.

Через площадь транзитом проходит маршрут троллейбуса № 31, а также маршруты социальных и коммерческих автобусов, следующих по Кантемировской улице или с Кантемировской улицы на Белоостровскую улицу.

На самой площади располагается троллейбусное разворотное кольцо, используемое троллейбусным маршрутом № 18.

Достопримечательности 

 Завод имени Климова - 
 административное здание .
 Общежитие N1 СПб Государственной Педиатрической медицинской академии 
 Доходный дом Дерновых - Налоговая инспекция N 17 
Жилой дом со встроенными помещениями . Большой Сампсониевский проспект, д. 76.
 Жилой дом со встроенными помещениями . Большой Сампсониевский проспект, д. 80.

 Здание ОКБ «Радуга» (Кантемировская улица, дом № 12). Высотное 24-этажное здание строилось для ЛНПО «Красная Заря» много лет, по проекту, разработанному архитектурной мастерской под руководством Б. Е. Сандлера, и было закончено в 1991 году. Главным архитектором самого здания был С. В. Савин, известный также как автор здания ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (Тихорецкий проспект, дом № 21). Здание заняло АООТ «НПП „Радуга“», бывшее одним из подразделений ЛНПО «Красная Заря» и выделившееся впоследствии в самостоятельную организацию. Конструкция здания представляет собой железобетонный каркас с внешними панелями. Постройка выполнена в советском архитектурном стиле второй половины XX века.

Примечания

Литература